Neonipponorthezia är ett släkte av insekter. Neonipponorthezia ingår i familjen vaxsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsköldlöss
Neonipponorthezia